Премия «Сезар» за лучший документальный фильм () — награда французской Академии искусств и технологий кинематографа, вручается ежегодно с 2007 года.

Список лауреатов и номинантов

1995 (Meilleur Film à caractère documentaire)

2007—2010

2011—2020

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов за лучший документальный фильм на официальном сайте премии «Сезар»: 1995 , 2007 — наст. время 
 Премия «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)